Hauseroplophora är ett släkte av kvalster. Hauseroplophora ingår i familjen Protoplophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Hauseroplophora